Jafar puede hacer referencia a:

Ficción 
 Jafar, personaje ficticio de Aladdín.

Personas 
 Jafar al-Askari (1887–1936), político iraquí.
 Jafar Khan (?-1789) sah de Persia.

Abreviaturas de botánicos 
 Jafar - Syed Abbas Jafar